Департамент Виктория  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Административный центр — Виктория.

История 
Департамент был создан в 1849 году.

География 
Департамент расположен на юго-западе провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Ногоя
на востоке и на юге — с департаментом Гуалегуай
на юго-западе — с провинцией Санта-Фе
на северо-западе — c департаментом Дьяманте

Административное деление
Департамент включает 1 муниципалитет:
Виктория

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос